Östra Mörttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östra Mörttjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 
Östra Mörttjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,36 ha)

Se även
Mörttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn